Desa Sukasukur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukasukur (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 108,09), Jawa Barat, 
 Desa Sukasukur (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 108,17), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar